Набакеви — название населённых пунктов:

 Набакеви (Набакиа) —  село в Гальском районе Абхазии.
 Набакеви (Набакев) —  село в Знаурском районе Южной Осетии.